Die Spielzeit 1958/59 war die 10. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball. Erstmalige Vergabe eines neuen Wanderpreis.

Modus 
Gespielt werden von den 8 Teams eine Runde zu je 7 Spielen.

Finalrunde

Rangliste 

Stand 25. März 1959

Schweizermeister

2. Schweizermeistertitel für den BTV St. Gallen-Stadt

Einzelnachweise 

1958 1959
Handballsaison 1958/59